Göran Bengtsson kan syfta på:
 Göran Bengtsson (landshövding), den siste landshövdingen i Göteborgs och Bohus län
 Göran Bengtsson (krögare) (1947–2017), svensk krögare på Hishults Nya Gästgivaregård i Hishult
 Göran Bengtsson (friidrottare) (född 1949), svensk friidrottare
 Göran Bengtsson (handbollsspelare) (född 1956), svensk handbollsspelare

Se även 
 Göran Bengtsson Byggnads AB – byggbolag i Helsingborg som existerade 1936–1994
 Rolf-Göran Bengtsson (född 1962), svensk ryttare